Црна ријека, или Црна Ријека се може односити на: 

 Црна Ријека (Нови Град), насеље у Босни и Херцеговини, у општини Нови Град
 Манастир Црна ријека, монашка испосница усред планина јужног дела централне Србије, Рибариће, смештена у клисури Црне ријеке (притоке Ибра)

ријеке:

 Црна ријека (притока Врбање), ријека у Босни и Херцеговини, притока Врбање
 Црна ријека (притока Врбаса), ријека у Босни и Херцеговини, притока Врбаса
 Црна ријека (притока Врбашке), ријека у Босни и Херцеговини, притока Врбашке
 Црна ријека (притока Жељезнице), ријека у Босни и Херцеговини, притока Жељезнице
 , ријека у Босни и Херцеговини, притока Иломске
 Црна ријека (притока Лепенице), ријека у Босни и Херцеговини, притока Лепенице
 Црна ријека (притока Саве), ријека у Босни и Херцеговини, притока Саве
 Црна ријека (притока Ибра), ријека у Србији, притока Ибра
 Црни Тимок, ријека у Србији, притока Тимока
 Црна ријека (притока Вардара), ријека у Северној Македонији, притока Вардара
 Црна ријека (Лењинградска област), ријека у Русији, притока Вобаша
 Црна ријека (Индијана), ријека у САД

Види још 

 Црна река, или Црна Река